Marcel Pronovost (né le  à Lac-à-la-Tortue au Québec et mort le  à Windsor en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Issu d'une famille de douze enfants, ses frères Claude, Jean et André ont également joué professionnellement au hockey sur glace.

Biographie 
Il a joué au poste de défenseur pour les Red Wings de Détroit et les Maple Leafs de Toronto de  la Ligue nationale et fut un membre actif de la dynastie des Wings lors de la conquête de quatre coupes Stanley dans les années 1950.

Par la suite, il a réalisé une centaine de matchs derrière le banc des Sabres de Buffalo en 1978-1979.

Il a été intronisé au temple de la renommée du hockey en 1978.

Il meurt le , à l'âge de 84 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1947-1948 ||Spitfires de Windsor || OHA ||33||6||18||24||61||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1947-1948 ||Auto Club de Détroit || LIH ||19||5||3||8||53||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1948-1949 ||Auto Club de Détroit ||LIH ||9||4||4||8||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1949-1950 ||Knights d'Omaha || USHL ||69||13||39||52||100||7||4||9||13||9
|-
|1949-1950||Red Wings de Détroit || LNH ||  ||  ||  ||  ||  ||9||0||1||1||10
|-
|1950-1951 ||Capitals d'Indianapolis || LAH ||34||9||23||32||44||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1950-1951||Red Wings de Détroit ||LNH||37||1||6||7||20||6||0||0||0||0
|-
|1951-1952||Red Wings de Détroit ||LNH||69||7||11||18||50||8||0||1||1||10
|-
|1952-1953||Red Wings de Détroit ||LNH||68||8||19||27||72||6||0||0||0||6
|-
|1953-1954||Red Wings de Détroit ||LNH||57||6||12||18||50||12||2||3||5||12
|-
|1954-1955||Red Wings de Détroit ||LNH||70||9||25||34||90||11||1||2||3||6
|-
|1955-1956||Red Wings de Détroit ||LNH||68||4||13||17||46||10||0||2||2||8
|-
|1956-1957||Red Wings de Détroit ||LNH||70||7||9||16||38||5||0||0||0||6
|-
|1957-1958||Red Wings de Détroit ||LNH||62||2||18||20||52||4||0||1||1||4
|-
|1958-1959||Red Wings de Détroit ||LNH||69||11||21||32||44||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1959-1960||Red Wings de Détroit ||LNH||69||7||17||24||38||6||1||1||2||2
|-
|1960-1961||Red Wings de Détroit ||LNH||70||6||11||17||44||9||2||3||5||0
|-
|1961-1962||Red Wings de Détroit ||LNH||70||4||14||18||38||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1962-1963||Red Wings de Détroit ||LNH||69||4||9||13||48||11||1||4||5||8
|-
|1963-1964||Red Wings de Détroit ||LNH||67||3||17||20||42||14||0||2||2||14
|-
|1964-1965||Red Wings de Détroit ||LNH||68||1||15||16||45||7||0||3||3||4
|-
|1965-1966|| Maple Leafs de Toronto ||LNH||54||2||8||10||34||4||0||0||0||6
|-
|1966-1967||Maple Leafs de Toronto ||LNH||58||2||12||14||28||12||1||0||1||8
|-
|1967-1968||Maple Leafs de Toronto ||LNH||70||3||17||20||48||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1968-1969||Maple Leafs de Toronto ||LNH||34||1||2||3||20||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1969-1970 ||Oilers de Tulsa || LCH ||53||1||16||17||24||2||0||0||0||0
|-
|1969-1970||Maple Leafs de Toronto ||LNH||7||0||1||1||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1970-1971 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||17||0||0||0||4||  ||  ||  ||  ||  

|||88||257||345||851||134||8||23||31||104

Références 

Naissance en juin 1930
Naissance en Mauricie
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Auto Club de Détroit
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Entraîneur des Sabres de Buffalo
Membre du Temple de la renommée du hockey
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 84 ans
Décès en avril 2015